Den hellige liga kan henvise til:

Den hellige liga (1332), en alliance af kristne stater (herunder det ortodoke byzantinske Imperium) imod de tyrkiske beylikker i det østlige Middelhav
 Den hellige liga (1495), en alliance af modstandere mod fransk indflydelse i Italien
 Den hellige liga (1535), en kortlivet alliance of katolske stater
 Den hellige liga (1538), en kortlivet alliance of katolske stater imod Det osmanniske rige
 Den hellige liga (1571), en alliance af større katolske sømagter, der ved Søslaget ved Lepanto besejrede Det osmanniske rige
 Den hellige liga (1594), en alliance af overvejende kristne stater imod Det osmanniske rige
 Den hellige liga (1684), en alliance mellem Det Tysk-Romerske Rige, Den polsk-litauiske realunion, Republikken Venedig og Zar-Rusland 
 Den hellige liga (1717), en alliance af Pavestaten, Portugal, Venedog og Malta imod Det osmanniske rige